Take-off rsp. Takeoff (englisch: take-off, take off oder takeoff) bezeichnet:

 Takeoff (Rapper) (1994–2022), US-amerikanischer Rapper, Sänger und Songwriter
 Take Off (Film), US-amerikanischer Pornofilm

 das Abheben eines Luftfahrzeuges, siehe Start (Luftfahrt)
 Take-off-Modell, ein Modell in der Entwicklungstheorie, siehe The Stages of Economic Growth: A Noncommunist Manifesto
 das Anpaddeln und Aufstehen beim Wellenreiten
 ein Best-of-Album der Scorpions, siehe Hot & Heavy

Siehe auch:
 Take Off Eh!, eine kanadische Band, siehe Cauterize (Band)
 Take Off Your Pants and Jacket, ein Album der Band blink-182
 Catapult assisted Take-off but arrested Recovery, ein System des Starts und der Wiederaufnahme von Flugzeugen auf Flugzeugträgern, siehe CATOBAR
 Maximum-Take-off-Weight (MTOW), das Höchstabfluggewicht eines Flugzeugs, siehe Höchstabfluggewicht
 einen abgebrochenen Startvorgang (Startabbruch), siehe Rejected Take-off 
 Take-off-Weight (TOW), ein Gewicht eines Flugzeugs beim Start, siehe Flugzeuggewicht
 Take-off-Country bzw. Takeoff-Country (englisch: take-off country), siehe Schwellenland